Арци () — еврейская фамилия. Известные носители:

 Арци, Шломо (род. 1949) — израильский фолк-роковый автор-исполнитель и композитор.
  (1920—2003) — израильский политик.

См. также 
  (1914–2011) - израильский писатель, поэт и педагог; тесть израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
  (на баскском произносится как Арци) — город в Испании в Стране Басков.